Храм Иоанна Златоуста — название христианских храмов, освящённых во имя святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Обиходные названия: Златоустовская церковь, Иоанно-Златоустовская церковь, Златоустовский собор.

Россия 
 Церковь Иоанна Златоуста — в Вологде.
 Церковь Иоанна Златоуста — в Воскресенске.
 Церковь Иоанна Златоуста — в Ельце.
 Храм Иоанна Златоуста — в Кинешме.
 Иоанно-Златоустовская церковь — в Костроме.
 Собор Иоанна Златоуста в Златоустовском монастыре — в Москве (разрушен).
 Церковь Иоанна Златоуста в Донском монастыре — в Москве.
 Церковь Иоанна Златоуста в Рождественском монастыре — в Москве.
 Храм Святого Иоанна Златоуста — в Новокузнецке (католический).
 Храм Иоанна Златоуста — в Туле.
 Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках — в Ярославле.
 Церковь Иоанна Златоуста в Рубленом городе — в Ярославле (разрушена).
 Храм Святого Иоанна Златоуста — в Ялте.

Италия 
 Сан-Джованни-Кризостомо — в Венеции (католическая).

Польша 
 Церковь Святого Иоанна Златоуста — в селе Поляны Подкарпатского воеводства (католическая).

США 
 Храм святителя Иоанна Златоуста — в Гранд-Рэпидс в Мичигане.

Украина 
 Храм святителя Иоанна Златоуста — в Бахмуте.
 Церковь Иоанна Златоуста — в Киеве (разрушена).
 Храм Святого Иоанна Златоуста — во Львове.

См. также 
 Иоанно-Златоустовский монастырь
 Храм Трёх Святителей